Montpellier Management (MOMA) est un établissement universitaire public, situé à Montpellier, en France, et délivrant des formations de deuxième cycle et doctorales en management. C'est une composante de l'Université de Montpellier.

Situation 
Montpellier Management est situé dans le Sud-Est de Montpellier, sur le campus de Richter, en France. Il possède une antenne à Albaret-Sainte-Marie (Lozère), sur le site d'« Orfeuillette » (à proximité du château du même nom).

Histoire 
Montpellier Management est le fruit de la fusion de deux composantes de l'université de Montpellier pour former une école universitaire de formation en management : 

- L'ISEM (Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management), fondé en 1971.

- La faculté d'AES (Administration Économique et Sociale), fondée en 1978.

Montpellier Management ouvre ses portes le . En 2018, il dispose d'un budget de dix millions d'euros et multiplie les partenariats avec d'autres universités, en Europe, en Chine et en Amérique latine.

Enseignement 
Montpellier Management propose quarante formations diplômantes, de la licence au doctorat, reconnues par l'État français et dispensées par . Il peut accueillir jusqu'à . Tourné vers la professionnalisation, il axe son enseignement sur la formation par alternance et mobilise plus de quatre cents intervenants professionnels extérieurs. Il développe aussi des programmes de recherche.

Références

Liens externes 
 

Université de Montpellier